L'expression Oscars du cinéma 1954 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1954 et honorait des films sortis en 1953.

Pour les films sortis en 1954 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1955.